Oliver House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oliver House (Arkansas), ID-Nr. 78000578
 Oliver House (Massachusetts), ID-Nr. 14000157
 Oliver House (Mississippi), ID-Nr. 85003439